Blechhammer heißen folgende Gemeinden und Ortsteile: 

 Blechhammer (Bodenwöhr), Ortsteil der Gemeinde Bodenwöhr in Bayern
 Blechhammer (Eibenstock), zur Stadt Eibenstock gehörige Siedlung in Sachsen
 Blechhammer (Goldisthal), Ortsteil der Gemeinde Goldisthal in Thüringen
 Blechhammer (Sonneberg), Ortsteil der Stadt Sonneberg in Thüringen
 Blechhammer (Unterweißbach), Ortsteil der Gemeinde Unterweißbach in Thüringen

 deutscher Name der Ortschaft Blachownia Śląska, Stadtgemeinde Kędzierzyn-Koźle, Oberschlesien, Polen
 ein dortiges Lagersystem der Nationalsozialisten, siehe Arbeitslager Blechhammer
 das zugehörige KZ Blechhammer

Blechhammer als Industriebetrieb

 Blechhämmer sind im Spätmittelalter bis zur Neuzeit betriebene Anlagen zur Herstellung von Blechen